Седьмой день () — американская драма 1922 года, реж. Генри Кинг.
 Седьмой день () — испанская драма 2004 года, реж. Карлос Саура.
 Седьмой день — совместный грузинско-российский боевик 2006 года, реж. Каха Кикабидзе.